Charlie's Angels har flere betydninger:
 Charlie's Angels – en tv-serie
 Charlie's Angels (film) – en action-komedie fra 2000
 Charlie's Angels: Uden hæmninger – er action/komedie film fra 2003 – efterfølgeren til ovenstående film